

Anno 
 2011 – (MMXI in numeri romani) è un anno dell'XXI secolo 
 2011 a.C.

Matematica 
 2011 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 2011 Veteraniya – asteroide della fascia principale del sistema solare